|-
| (45001) 1999 VZ186||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45002) 1999 VS193||||3 листопада 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45003) 1999 VL194||||1 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45004) 1999 VD197||||2 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45005) 1999 VR198||||3 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45006) 1999 VV198||||3 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45007) 1999 VD201||||6 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45008) 1999 VN201||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45009) 1999 VR204||||9 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45010) 1999 VS209||||11 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45011) 1999 VC217||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45012) 1999 VY222||||7 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45013) 1999 WK||1999 WK||16 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (45014) 1999 WP||1999 WP||18 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (45015) 1999 WQ||1999 WQ||16 листопада 1999||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак
|-
| (45016) 1999 WV2||||30 листопада 1999||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (45017) 1999 WK3||||28 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (45018) 1999 WS3||||28 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (45019) 1999 WU4||||28 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (45020) 1999 WC5||||28 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (45021) 1999 WE6||||28 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (45022) 1999 WF6||||28 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (45023) 1999 WM6||||28 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (45024) 1999 WN7||||28 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (45025) 1999 WY7||||29 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (45026) 1999 WE8||||28 листопада 1999||Обсерваторія Квістаберг||Астероїдний огляд Уппсала-DLR
|-
| 45027 Cosquer||||28 листопада 1999||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (45028) 1999 WD9||||28 листопада 1999||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (45029) 1999 WN9||||30 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (45030) 1999 WJ13||||30 листопада 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45031) 1999 WR13||||29 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (45032) 1999 WL16||||29 листопада 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45033) 1999 WL20||||16 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45034) 1999 XA2||||3 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (45035) 1999 XB2||||3 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (45036) 1999 XD3||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45037) 1999 XP4||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45038) 1999 XE6||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45039) 1999 XW7||||4 грудня 1999||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (45040) 1999 XJ8||||3 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (45041) 1999 XE10||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45042) 1999 XW10||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45043) 1999 XG11||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45044) 1999 XW12||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45045) 1999 XD17||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45046) 1999 XN20||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45047) 1999 XO20||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45048) 1999 XB21||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45049) 1999 XL21||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45050) 1999 XW21||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45051) 1999 XP22||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45052) 1999 XX23||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45053) 1999 XK26||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45054) 1999 XN26||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45055) 1999 XT26||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45056) 1999 XR27||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45057) 1999 XO29||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45058) 1999 XR29||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45059) 1999 XT29||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45060) 1999 XL30||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45061) 1999 XL31||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45062) 1999 XM31||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45063) 1999 XR31||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45064) 1999 XT31||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45065) 1999 XU31||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45066) 1999 XN32||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45067) 1999 XW32||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45068) 1999 XA34||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45069) 1999 XB35||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45070) 1999 XA36||||6 грудня 1999||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (45071) 1999 XA37||||7 грудня 1999||Обсерваторія Оахака||Джеймс Рой
|-
| (45072) 1999 XC37||||7 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| 45073 Доянроуз (Doyanrose)||||7 грудня 1999||Обсерваторія Доян-Роуз||Джон Рутроф
|-
| (45074) 1999 XA38||||6 грудня 1999||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (45075) 1999 XB38||||6 грудня 1999||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (45076) 1999 XQ38||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45077) 1999 XU39||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45078) 1999 XZ39||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45079) 1999 XZ41||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45080) 1999 XB43||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45081) 1999 XE44||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45082) 1999 XF44||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45083) 1999 XQ44||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45084) 1999 XG45||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45085) 1999 XH45||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45086) 1999 XE46||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45087) 1999 XM46||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45088) 1999 XX46||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45089) 1999 XA47||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45090) 1999 XA49||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45091) 1999 XT49||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45092) 1999 XD50||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45093) 1999 XF52||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45094) 1999 XX53||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45095) 1999 XE55||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45096) 1999 XE56||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45097) 1999 XL59||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45098) 1999 XK66||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45099) 1999 XN66||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45100) 1999 XZ66||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

45000